C8H6O – formula molecolare del benzofurano
C8H6O – formula molecolare dell'isobenzofurano

Formule molecolari